

Sigle 
 Commonwealth Games Federation – federazione sportiva internazionale no-profit che organizza i Giochi del Commonwealth
 Cronache del ghiaccio e del fuoco – serie di romanzi fantasy di George R. R. Martin

Codici 
 CGF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cleveland / Cuyahoga (Ohio) (Stati Uniti)